Eschbach kan syfta på:

Frankrike
 Eschbach, Bas-Rhin – en kommun i departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est
 Eschbach-au-Val –  en kommun i departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est

Tyskland
 Eschbach, Rhein-Lahn – en kommun i Rhein-Lahn-Kreis i Rheinland-Pfalz
 Eschbach, Südliche Weinstrasse – en kommun i Landkreis Südliche Weinstrasse i Rheinland-Pfalz
 Eschbach, Breisgau – en kommun i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald i Baden-Württemberg
 Eschbach (Usingen) – en ort och stadsdel i Usingen i Hessen
 Eschbach (Nidda) – en biflod till Nidda